Климентий Николаевич Ганкевич (, (2 сентября 1842, с. Настасов (ныне Тернопольского района Тернопольской области Украина — 14 ноября 1924, Черновцы) — украинский филолог, лингвист, писатель, этнограф, переводчик, первый преподаватель украинского языка и литературы в Черновицком университете, один из наиболее ярких представителей галицких философов-идеалистов. Доктор философии.

Биография 
Окончил Бережанскую гимназию, затем в 1866 году — семинарию УГКЦ во Львове. Затем учился в университете им. Яна-Казимира во Львове. Затем работал учителем в школах Перемышля, Станиславова, Бережан, Черновцов. Вёл активную общественно-культурную деятельность, был членом общества «Русьская беседа» и «Буковинская русьская рада».

В 1875—1887 годах трудился секретарём, а затем преподавателем украинской литературы и философии в Черновицком университете.

Основал и руководил академическим университетским обществом «Союз». В 1887 г. редактировал религиозную газету «Мир».

Научная деятельность 
Выступал против материализма с позиций консервативного (старого) гегельянства. Учение Гегеля считал вершиной философской мысли, наиболее подходящим для обоснования веры в Бога. Основную задачу философии видел в примирении науки с религией, разума с верой, в объединении их. Постулировал наличие украинской философии с её собственной историей.

В Галичине в конце XIX века Климентий Ганкевич опубликовал ряд работ по философии. Сыграл заметную роль в формировании национальной философской терминологии. Сотрудничал с рядом периодических изданий Восточной Галичины.

В 60-х годах XIX в. Ганкевич принадлежал к движению украинофилов, позже охотно публиковался и в руссофильской прессе.

Основные научные вопросы, разработкой которых занимался Ганкевич, касаются истории философии, психологии, эстетики, христианской теологии и философского анализа языка.

В своих работах по истории философии Ганкевич выступает оригинальным автором и является по мнению современных украинских исследователей своего рода новатором. Его вклад заключается в исследовании развития философии славянских народов, прежде всего на Украине (в Галичине), в Польше и Чехии.

Ганкевич придерживался мнения, что с середины XIX в. именно славянская философия продолжала развитие гегелевской историко-философской концепции, и таким образом отвергал пангерманскую концепцию в истории философии.

Большой вклад Ганкевича в развитие философской терминологии, так как свои труды он публиковал на родном украинском (русинском) языке.

Сочинения 
Автор трудов:
 Основные черты славянской философии. Краков, 1869;
 История и критика материализма и дарвинизма. 1877;
 Кôлька мыслей из философіи. «Правда», Львів. 1868, № 14-15, № 18-20, № 45-47.
 Психологія. 1868;
 Про народну філософію малорусинів. 1875;
 До питання вивчення українського наголосу. 1877;
 Найновіший філософський рух у слов’ян. 1880;
 Реалізм у літературі і науці. 1882;
 До питання народної етимології в українській мові. 1888.

Литература 
 Баб’як П. Ганкевич Климентій // Укр. журналістика в іменах. Л., 1997. Вип. 4. 
 Вакуленко С., Ушкалов Л. Клим Ганкевич та його «Нариси слов’янської філософії» // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Харків, 1998. Т. 6. С. 145—152. 
  М. Гёфинггофф. Вклад галицких философов в формирование научной терминологии в украинском языке второй половины XIX в. 

Персоналии по алфавиту
Филологи Украины
Лингвисты Украины
Родившиеся в 1842 году
Родившиеся 2 сентября
Родившиеся в Тернопольском районе
Умершие в Черновцах
Умершие в 1924 году
Умершие 14 ноября
Философы Украины
Доктора философии
Выпускники Львовского университета
Преподаватели Черновицкого университета